Теорема Гельфанда—Наймарка — два тесно связанных утверждения, описывающие унитальные -алгебры.

Первая теорема Гельфанда — Наймарка 
Пусть A — унитальная коммутативная -алгебра. Тогда преобразование Гельфанда  — изометрический *-изоморфизм.

Вторая теорема Гельфанда — Наймарка 
Для любой -алгебры A существуют гильбертово пространство H и изометрический *-гомоморфизм . Где B(H) — алгебра непрерывных операторов на H.

Теорема доказана И. М. Гельфандом и М. А. Наймарком в 1943 году.

Ссылки

Литература 
 Пирковский А. Ю., Спектральная теория и функциональные исчисления для линейных операторов, М., 2010;

Алгебра
Гельфанда — Наймарка
Теория операторов
Гельфанда—Наймарка